Mattia Udom – cestista italiano
 Prak Mony Udom – calciatore cambogiano
 Srey Udom – calciatore cambogiano